Семёновка 2-я — название населённых пунктов в России:

 Семёновка 2-я — деревня в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Семёновка 2-я — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.

См. также 

 Семёновка 1-я
 Семёновка